Самсон — біблійний персонаж.
 «Самсон» — поема Лесі Українки.
 «Самсон» — фонтан у Києві, на Контрактовій площі.
 Самсон Катерина Юріївна — українська футболістка.